Браян Глинн (,  23 листопада 1967, Ізерлон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 37-м загальним номером командою «Калгарі Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Міннесота Норт-Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Оттава Сенаторс», «Ванкувер Канакс», «Гартфорд Вейлерс» та «Кельнер Гайє».

Загалом провів 488 матчів у НХЛ, включаючи 57 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Задрафтовані «Калгарі Флеймс»
Уродженці Ізерлона